Сезон 1972/1973 является 80-м в истории футбольного клуба «Ливерпуль» и охватывает период с 1 июля 1972 по 30 июня 1973 года. Сезон стал 10-м подряд для клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии. «Красные» выиграли чемпионат и Кубок УЕФА, что стало первым дублем в карьере Билла Шенкли. Также сезон стал последнем, в семилетней трофейной серии команды. Кевин Киган раскрылся как один стал из самых талантливейших игрок в Европе, а Рэй Клеменс с 26-ю сухими матчами в лиге, помог выиграть 8-й титул чемпиона Англии.

Трансферы

Пришли

Ушли

Состав

Соревнования

Турнирная таблица

Матчи

Первый дивизион

Кубок Англии

Кубок Лиги

Кубок УЕФА

Статистика состава

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезон 1972/73 на сайте LFC History
Сезон 1972/73 на сайте Liverweb
Сезон 1972/73 на сайте LFC in Europe

1972/73
1973
Ливерпуль